Лагрене́ () — французьке прізвище.

Відомі носії:
 Ансельм Франсуа Лагрене (1774—1832) — французький живописець, мініатюрист і малювальник.
 Жан-Жак Лагрене Молодший (1740—1821) — французький живописець.
 Луї-Жан-Франсуа Лагрене Старший (1724—1805) — французький живописець.
 Марі Мельхіор Жозеф Теодор де Лагрене (1800—1862) — французький дипломат.
 Лагрене Варвара Іванівна (1812—1901) — фрейліна, дружина Теодора де Лагрене.
Французькі прізвища